Jeziora:
 Jezioro Guzianka Wielka – Jezioro w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich
 Jezioro Guzianka Mała – Jezioro w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich
Śluzy:
 Śluza Guzianka – zespół śluz komorowych pomiędzy jeziorami Bełdany i Guzianka Mała
Śluza Guzianka I – śluza po stronie zachodniej, oddana do użytku w 1879 roku
Śluza Guzianka II – śluza po stronie wschodniej, oddana do użytku w 2020 roku
Osiedla:
 Guzianka (osiedle) – Dawniej samodzielna osada teraz część miasteczka Ruciane-Nida